Chamberlingletsjer (Antarctica), een gletsjer op Antarctica
 Chamberlingletsjer (Groenland), een gletsjer op Groenland